Функция неопределённости (ФН) — двумерная функция , представляющая собой зависимость величины отклика согласованного фильтра на сигнал, сдвинутый по времени на  и по частоте на  относительно сигнала , согласованного с этим фильтром. Иными словами, она характеризует степень различия откликов фильтра на сигналы с различной временной задержкой (дальность) и частотой (радиальная скорость). Используется для анализа разрешающей способности сигналов по дальности и радиальной скорости в радиолокации.

Функция неопределённости представляет собой корреляционный интеграл

где * — операция комплексного сопряжения;  — мнимая единица.

Вывод выражения 
Основной операцией при согласованной фильтрации является вычисление взаимнокорреляционного интеграла между принимаемым  и ожидаемым (оптимальным для фильтра)  сигналом
 .
Положим, что принимаемый сигнал имеет некоторый доплеровский сдвиг  обусловленный скоростью цели и задаётся выражением . Тогда отклик согласованного фильтра определяется как
 .
Осуществив замену переменных  и  окончательно можно записать
 .
Следует отметить, что существуют и другие формы записи выражения для функции неопределенности, представляющие собой абсолютное значение выражения , либо его квадрат.

Свойства функции неопределённости 
 Максимальное значение ФН находится в точке начала координат  и количественно равно 
 ,
где  — энергия сигнала.

 По модулю ФН симметрична относительно начала координат
 .

 Объём квадрата модуля ФН является постоянным и равен .
 .

 Если  является преобразованием Фурье от сигнала , то согласно теореме Парсеваля функция неопределенности может быть представлена в виде
 .

Функции неопределённости некоторых сигналов

Идеальная ФН 
Идеальная ФН представляет собой дельта функцию
 ,
имеющую бесконечное значение в точке  и нулевое во всех остальных случаях.
Идеальная ФН обеспечивает наилучшую разрешающую способность двух бесконечно близко расположенных целей. Является математической идеализацией. Примером сигнала с идеальной ФН может быть сигнал с бесконечной шириной спектра.

Прямоугольный импульс 

Модуль ФН нормированного прямоугольного импульса длительностью , заданного как
 ,
где  — прямоугольная функция, на основании выражения  имеет вид
 .

Сечение ФН по оси времени при  определяется выражением
 

Сечение ФН по оси частот при  определяется выражением
 .

ЛЧМ импульс 

Пусть ЛЧМ импульс задан выражением
 ,
где  — крутизна ЛЧМ;  — девиация частоты.
Тогда модуль ФН определяется как
 ,
при .

Литература 
 
 
 

Радиолокация
Обработка сигналов